Турнир по хоккею среди юношей на зимних юношеских Олимпийских играх 2020 года проходил с 18 по 22 января в Водуаз-Арена в Лозанне, Швейцария.

Сборная России завоевала свою первую золотую медаль на юношеских Олимпийских играх забросив в ворота соперников 29 шайб и пропустив только 3.

Источник: Lausanne2020

Раунд плей-офф 

Соревнования на зимних юношеских Олимпийских играх 2020